Unione Sportiva Lecce vagy egyszerűen US Lecce az olasz Serie A-ban játszik.

A klubot 1908-ban alakították. Lecce a hazai mérkőzéseit a 36 285 férőhelyes Stadio Via Del Mare-ben játssza.

Történelem 
AZ US Leccét március 15-én Sporting Club Lecce-ként alapították 1908-ban. Az első klubelnök Francesco Marangi volt.

Stadion 

 Név - Stadio Via del Mare
 Város - Lecce
 Befogadóképesség - 
 Avatás - 1966
 Pálya mérete - 150 x 70 méter

Játékoskeret 
2022. szeptember 1-jén lett utoljára frissítve:

Jegyzetek

Források

Lecce
1908-ban alapított labdarúgócsapatok
Lecce